AZP, Academisch Ziekenhuis Paramaribo
 AZP, IATA-code van Atizapan Airport bij Mexico-Stad
 AZP, Agencija Zelezniski Promet, spoorwegbeheerder in Slovenië